El término Muriel puede hacer referencia a:

Nombre 
 Muriel, nombre propio.

Personajes 
 Muriel Gustavo Becker (1987-), futbolista brasileño.
 Muriel Casals (1945-2016), economista y política española.
 Luis Muriel y Lopez pintor y escenógrafo español (1856-1919)
 Luis Muriel futbolista colombiano 
 Andrés Muriel historiador catedrático 
 Daniel Muriel actor español

Canadá 
 Lago Muriel, Alberta.
 Lago Muriel, Isla de Vancouver.

España 
 El Muriel (C.P. -), aldea de Villaviciosa, en el Principado de Asturias.
 Muriel (C.P. 19225), pedanía de Tamajón, en Guadalajara.
 Muriel Viejo (C.P. 42148), municipio de Soria.
 Muriel de la Fuente (C.P. 42193), municipio de Soria.
 Muriel de Zapardiel (C.P. 47219), municipio de Valladolid.
 Villamuriel de Campos (C.P. 47814), Valladolid.
 Villamuriel de Cerrato (C.P. 34190), municipio de Palencia.

Zimbabwe 
 Muriel, Mashonalandia Occidental.

Miscelánea 
 (2982) Muriel, asteroide - descubierto en 1981 por C. S. Shoemaker.